

Biologia 
Respiro – ogni singolo atto della respirazione

Cinema 
Respiro – film del 2002 diretto da Emanuele Crialese

Letteratura 
Respiro – raccolta di racconti di Ted Chiang del 2019 dal titolo originale Exalation

Musica 
Respiro – album di Franco Simone del 1977
Respiro/Poeta forse – singolo di Franco Simone del 1977
Respiro – album di Grazia Di Michele del 2006
Respiro – singolo de Le Vibrazioni del 2010
Respiro – album degli Studio 3 del 2010
Respiro – singolo di Fabrizio Moro del 2011
Respiro – album di Joe Barbieri del 2012
Respiro – canzone di Michele Bravi dall'album del 2017 Anime di carta

Teatro 
Respiro – opera teatrale di Samuel Beckett

Altri progetti